Murto ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Murto, einer der Gründer von Compaq
 Charles Murto, finnischer Diplomat (Botschafter in Australien)
 Janne Murto, finnischer Saxophonspieler
 Matti Murto (1949–2013), finnischer Eishockeyspieler
 Olavi Murto, finnischer Diplomat (Botschafter in Belgien)
 Wilma Murto (* 1998), finnische Stabhochspringerin
 Yrjö Murto, finnischer Politiker (Minister im Kabinett Pekkala)

Murto ist zudem der Name folgender Orte:
 Murto (Humppila), Ortsteil der finnischen Gemeinde Humppila
 Murto (Tyrnävä), Ortsteil der finnischen Gemeinde Tyrnävä
 Murto (Mouhijärvi), ein Dorf im Kirchspiel und der politischen Gemeinde Mouhijärvi, heute Teil der Stadt Sastamala